Veliki Dol je ime več naselij v Sloveniji:

 Veliki Dol, občina Krško
 Veliki Dol, občina Sežana

Glej tudi 
 Veliki dol za Kalcem, presihajoče jezero

naselja v Sloveniji